Гейл Сондергаард (, данською прізвище вимовляється Сондерґор, *15 лютого 1899 — †14 серпня 1985) — американська актриса, володарка премії «Оскар».

Фільмографія

Примітки 

Кіноактори США